Winterreise steht für:
 Winterreise, Liederzyklus von Franz Schubert auf Texte von Wilhelm Müller (1827)
 Schuberts Winterreise, eine „komponierte Interpretation“ von Hans Zender (1993)
 Winterreise (Roth), Roman von Gerhard Roth (1978)
 Winterreise (2006), deutsches Filmdrama von Hans Steinbichler
 Winterreise (2019), dänisch-deutscher Dokumentarfilm mit Spielanteilen von Anders Østergaard und Erzsébet Rácz
 Winterreise (Jelinek), Prosawerk für Theater von Elfriede Jelinek (2011)
 im Winter stattfindende Kampagnen der mittelalterlichen Preußenfahrten; siehe Preußenfahrt#Charakter der Kämpfe in Litauen

Die Winterreise steht für:
 Die Winterreise, Gedichtzyklus von Wilhelm Müller, 1821/22; siehe Wilhelm Müller (Dichter)
 Die Winterreise (Film), Fernsehfilm von Petr Weigl (1994)